Glasweiner Wald heißen folgende geographische Objekte:

 Glasweiner Wald (Gemeinde Großmugl), Katastralgemeinde von Großmugl, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 ein Waldgebiet über den abgelagerten Schottern und Sanden der Urdonau im Bereich Hollabrunn bis Ernstbrunn, Niederösterreich, siehe Ernstbrunner Wald (Waldgebiet)